Collier kan syfta på:

Geografi
 Collier County – ett administrativt område i delstaten Florida

Personer

Personer med efternamnet
 Arthur Collier (1680–1732), brittiskt filosof
 Constance Collier (1878–1955), brittisk-amerikansk skådespelerska
 Henry W. Collier (1801–1855), amerikansk politiker
 Jacob Collier (född 1994), engelsk multiinstrumentalist, sångare, kompositör och arrangör
 Jake Collier (född 1988), amerikansk MMA-utövare
 Jason Collier (1977–2005), amerikansk basketspelare
 Jeanie Collier (1791–1866), nyzeeländsk nybyggare
 Jeanne Collier (född 1946), amerikansk simhoppare
 Jeremy Collier (1650–1726), engelsk präst och skriftställare
 John Collier (1850–1934), brittisk målare
 John Collier (friidrottare), amerikansk friidrottare
 John Payne Collier (1789–1883), engelsk litteraturhistoriker
 Jonathan Collier, amerikansk TV-skribent
 Paul Collier (född 1949), brittisk nationalekonom
 Price Collier (1860–1913), amerikansk författare

Personer med förnamnet
 Collier Cudmore (1885–1971)
 Collier Young (1908–1980), amerikansk film- och TV-producent

Se även 
 Alla artiklar vars titel innehåller Collier